

Prairie du Chien 

 Prairie du Chien : localité américaine de l'État du Wisconsin, siège du comté de Crawford.
 Prairie du Chien : localité américaine de l'État du Wisconsin.

Voir aussi 

 Bataille de Prairie du Chien : épisode de la guerre de 1812.